Romanos, Romanós ellere Romanoú kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Romanós (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ártas), 
 Romanós (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ioannínon), 
 Romanós (ort i Grekland, Peloponnesos), Messenien,

Spanien 

 Romanos (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Romanos (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza,

Personer 
 Romanos Meloden – bysantinsk hymnförfattare

Se även
 Romanu

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar